Camerinus ist das Cognomen folgender Personen:
 Gaius Pomponius Camerinus, römischer Konsul 138
 Lucius Cuspius Camerinus, römischer Suffektkonsul 126

 Quintus Sulpicius Camerinus Praetextatus, römischer Konsul oder Konsulartribun 434 v. Chr.
 Servius Sulpicius Camerinus (Suffektkonsul 393 v. Chr.), römischer Suffektkonsul 393 v. Chr. und Konsulartribun 391 v. Chr.

 Servius Sulpicius Camerinus Rufus, römischer Konsul 345 v. Chr.